Il toponimo Hagonoy può riferirsi a diverse località delle Filippine:

Hagonoy, municipalità della Provincia di Bulacan
Hagonoy, municipalità della Provincia di Davao del Sur